Bathelémont se réfère à plusieurs localités françaises de la région Lorraine :
 l'ancienne commune de Bathelémont en Meurthe-et-Moselle, rattachée depuis 1806 à celle de Laxou,
 la commune de Bathelémont-lès-Bauzemont en Meurthe-et-Moselle, devenue officiellement Bathelémont en 2011,
 Bathelémont (ou Bathélémont), écart de la commune de Saint-Médard, dans la Moselle.